ICM steht als Abkürzung für:
 Image Color Matching, siehe Graphics Device Interface
 Independent Chip Model, siehe Deal (Poker)#ICM-Chop
 Institut du cerveau et de la moelle épinière, Grundlagenforschungszentrum für neurologische und psychiatrische Erkrankungen
 Integer Counter Mode, andere Bezeichnung für die Verschlüsselungsart CTR
 Intellectual Capital Multiplier, siehe Strukturkapital #Multiplier
 Intercitymaterieel, ein Elektrotriebwagen, siehe NS-Baureihe ICM
 Interim Control Module, ein nicht verwirklichtes Antriebsmodul für die Internationale Raumstation (ISS) 
 International Congress of Mathematicians, siehe Internationaler Mathematikerkongress
 International Creative Management, eine US-amerikanische Künstleragentur
 Internationales Congress Center München, Teil der Messe München
 Intracluster-Medium, superheißes Gas im Zentrum von Galaxienhaufen
 iodine contrast media (engl.), iodhaltige Kontrastmittel
 Iran Combine Manufacturing Company

Abkürzung